Тахиров — азербайджанская, таджикская фамилия.

 Известные носители
 Тахиров, Айдогды (1907—1943) — Герой Советского Союза.
 Тахиров, Мурзахир (1905 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Тахиров, Фазыл Тахирович (1938—2022) — таджикский юрист.
 Тахиров, Фархад (род. 1987) — азербайджанский шахматист, гроссмейстер (2002).